Ocypodidae är en familj av kräftdjur. Ocypodidae ingår i överfamiljen Ocypodoidea, ordningen tiofotade kräftdjur, klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Ocypodidae 26 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Ocypodidae (Ocypodoidea)